Бланш може да се отнася за:
 Бланш Кастилска (1188-1252), кралица на Франция
 Бланш, френски филм от 2002
 Бланш, детски анимационен сериал